Margerie kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Margerie (udde i Antarktis),

Frankrike 

 Margerie-Hancourt, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Margerie-Chantagret, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar